Paravitrea seradens är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1972. Paravitrea seradens ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
seradens